Бонрепос-и-Мирамбель (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-Норте. Занимает площадь 1,1 км². Население 3434 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 14 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayto. de Bonrepòs I Mirambell 
 Sociedad Musical de Bonrepòs I Mirambell
 Página de la Agrupación local del PSPV-PSOE de Bonrepòs i Mirambell
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
  

Муниципалитеты Валенсии